Флаг муниципального образования «Матве́ево-Курга́нский район» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 декабря 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2164.

Описание флага 

Флаг Матвеево-Курганского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение белого якоря над символическим ступенчатым постаментом, зелёным с белой окантовкой, в окружении жёлтого венка из ветвей лавра и колосьев.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отображает исторические и экономические особенности района.

Изображение морского якоря напоминает установленный в районе памятник защитникам Родины, проявившим мужество в годы Великой Отечественной войны.

Ступенчатый постамент аллегорически показывает достижения жителей в экономическом и культурном формировании своей земли, а также большие возможности для дальнейшего развития и повышения благосостояния жителей района.

Символика венка на флаге района многозначна:

— лавровые ветви венка символизируют доблесть, трудовую славу, героизм, проявленный местными жителями в военные годы войны и годы мирного труда.

— ветвь из колосьев показывает развитое в районе земледелие, богатство земли. Символика сельского хозяйства дополняется зелёным цветом — символом природы, здоровья, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ доблести, силы, труда, красоты.

Примечания